Pannier ist der Familienname folgender Personen: 

 Agnès Pannier-Runacher (* 1974), französische Wirtschaftsmanagerin und Politikerin
 Dietrich Pannier (* 1945), deutscher Bibliothekar und Jurist
 Julius Carl Pannier (1789–1856), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Pascal Pannier (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Pannier (1821–1897), Mitglied des Reichstags des Norddeutschen Bundes
 Wilhelm Pannier, deutscher Zeitungsjournalist

Siehe auch:
 Panier
 Panjer
 Bannier